Argamula puede referirse a:
 el nombre común de la planta Alkanna tinctoria
 el nombre común de la planta Anchusa azurea; o
 el nombre común de la planta Echium plantagineum'''''.